Kadłubiska (ukr. do 1946 r. Кадлубиська, obecnie Лучківці) – wieś na Ukrainie w rejonie brodzkim obwodu lwowskiego.

Historia 
Dawniej wieś w powiecie brodzkim.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rejon brodzki
Wsie w obwodzie lwowskim